Heiligkreuzschule steht für
 Heiligkreuz-Mittelschule Coburg
 Holy Cross Convent Schule, Namibia
Siehe auch:
 Kreuzschule
 Schule des Kreuzes